Con Morlaiter si può intendere:

 Giovanni Maria Morlaiter, scultore veneziano del '700.
 Gregorio Morlaiter, scultore veneziano figlio di Giovanni Maria.
 Michelangelo Morlaiter, pittore veneziano del '700 figlio di Giovanni Maria.